Federation Cup 1983 var den 21. udgave af Fed Cup, den kvindelige pendant til mændenes Davis Cup, arrangeret af International Tennis Federation. Turneringen blev spillet udendørs på grusbaner i Albisgüetli Tennis Club i Zürich, Schweiz i perioden 17. - 24. juli 1983. Schweiz var Fed Cup-værtsland for første gang.

Turneringen blev vundet af Tjekkoslovakiet, som besejrede Vesttyskland med 2-1 i finalen, og som dermed vandt mesterskabet for anden gang. Vesttyskland var i finalen for fjerde gang, og det var også fjerde gang, at holdet måtte rejse hjem med sølvmedaljerne. Det vindende tjekkoslovakiske hold bestod af Hana Mandlíková, Helena Suková, Iva Budařová og Marcela Skuherská, mens Vesttyskland blev repræsenteret af Claudia Kohde-Kilsch, Eva Pfaff og Bettina Bunge.

Resultater 

Alle holdkampe bestod af tre kampe, to singler og en double, og alle kampe blev spillet bedst af tre sæt.

Kvalifikationsrunde 

I kvalifikationsrunden spillede 14 hold om de sidste syv ledige pladser i hovedrunden. Vinderne af de syv playoff-opgør gik videre til hovedrunden, mens de syv tabere spillede videre i trøstrunden sammen med de 16 tabere fra første runde i hovedrunden.

Følgende hold kvalificerede sig til hovedrunden:
  Danmark
 
 
 
 
 
 

Følgende hold gik videre til hovedrunden som lucky loser:

Hovedrunde 

Hovedrunden havde deltagelse af 32 hold:
 24 direkte kvalificerede hold.
 8 hold fra kvalifikationsrunden.

Trøstrunde 

Trøstrunden havde deltagelse af 22 hold:
 6 hold, der havde tabt i kvalifikationsrunden.
 16 hold, der havde tabt i første runde af hovedrunden.

Kilder 
 Fed Cup   
 Fed Cup - World Group - 1983

Noter 

Fed Cup
Tennis i 1983
Tennis i Schweiz
Sport i Zürich